Spojení písmene A a číslice 7 může mít různé významy:

 jeden z formátů papíru
 Audi A7 – automobil
 dálnice A7 – stejně označené dálnice v některých evropských zemích
 LTV A-7 Corsair II – americký bitevní letoun
 Antonov A-7 – sovětský vojenský kluzák
 a7 – pole šachovnice